Le nom de Camélopardalides désigne plusieurs pluies de météores :
 les Camélopardalides de mai,
 les Camélopardalides d'octobre.

Pluie de météores